Alexandre Pato, jogador de futebol brasileiro
Alê Rodrigues, handebolista brasileiro
Alexandre Rodrigues da Silva Chaves, político brasileiro